Get – w judaizmie list rozwodowy, niezbędny do zakończenia i rozwiązania małżeństwa.
 GET (metoda) – sposób przekazywania danych pomiędzy kolejnymi odsłonami dokumentów sieciowych.